De huidige Charlotte Hornets, die ook een tijdlang onder de naam Charlotte Bobcats speelden
 De New Orleans Pelicans hebben ook een tijd deze naam gedragen.